Кри́стофер У́ильям Брэ́дшоу И́шервуд (, 26 августа 1904, Хай-Лейн, Великобритания — 4 января 1986, Санта-Моника США) — англо-американский писатель.

Биография 

Ишервуд родился в семье английского офицера, погибшего в Первую мировую войну. В 1928—1929 годах обучался медицине в Кембридже, но, проучившись всего шесть месяцев, покинул Великобританию, чтобы провести несколько недель в компании своего друга Одена в Берлине. С 1928 года начал публиковать свои произведения. Основная тема рассказов Ишервуда того периода —  критика британского снобизма. Его первые романы «Все – конспираторы» (1928) и «В память» (1932) также затрагивают проблемы «потерянного поколения».

В 1930—33 годах работал учителем английского языка в Германии. В 1932 году Кристофер влюбился в немецкого юношу Хайнца Недермайера. После прихода к власти Гитлера покинул Германию. Воспоминания о Германии легли в основу самого известного произведения писателя — романа «Прощай, Берлин», на основе которого был снят фильм «Кабаре».

В 1938 году Кристофер поехал в Китай вместе с Оденом, затем в 1939 году отправился в Америку, где работал сценаристом на студии. В 1946 году писатель получил гражданство США, где прожил до конца своих дней.

В 40-х годах Кристофер познакомился с учением Веданты и стал его активным проповедником. Выбор его во многом был определен тем, что его гуру Свами Прабхавананда относился к гомосексуальным наклонностям писателя без негативизма. В 1965 году Ишервуд написал беллетризированную биографию Рамакришны — «Рамакришна и его ученики».

В День святого Валентина 1953 года Ишервуд, которому тогда было 48 лет, среди своих приятелей на пляже в Санта-Монике встретил 18-летнего художника-портретиста Дона Бакарди и влюбился в него. Хотя все друзья Ишервуда были шокированы разницей в возрасте, существующей между любовниками, их отношения оказались на редкость стабильными и долговременными: они прожили вместе 33 года, вплоть до самой смерти писателя.

В 1970-х годах писатель превратился в видного международного борца за признание прав сексуального меньшинства, одним из первых открыто заявив о своей гомосексуальности.

Скончался в 1986 году от рака предстательной железы. Его тело было передано Медицинской школе Калифорнийского университета.

Библиография 
 «Все – конспираторы» (All the Conspirators) (1928)
 «В память» (The Memorial) (1932)
 «Труды и дни мистера Норриса» (Mr Norris Changes Trains) (1935)
 «Восхождение на F6» (The Ascent of F6) (1937)
 «Салли Боулз» (Sally Bowles) (1937, позднее новелла включена автором в «Прощай, Берлин»)
 «Львы и Тени» (Lions and Shadows) (1938)
 «На границе» (On the Frontier) (1938, позднее новелла включена автором в «Прощай, Берлин»)
 «Прощай, Берлин» (Goodbye to Berlin) (1939) — существенно переработанный вариант двух из шести новелл романа экранизирован Бобом Фосси в 1972
 «Фиалка Пратера» (Prater Violet) (1945)
 «Кондор и Коровы» (The Condor and the Cows) (1949)
 «Мир вечером» (The World in the Evening) (1954)
 "Там, в гостях" (Down There on a Visit) (1962)
 «Одинокий мужчина» (A Single Man ) (1964) — экранизирован Томом Фордом в 2009
 «Рамакришна и его ученики» (Ramakrishna and His Disciples) (1965)
 «Эксгумация» (Exhumations) (1966)
 «Встреча на реке» (A Meeting by the River) (1967)
 «Кэтлин и Фрэнк» (Kathleen and Frank) (1971)
 «Франкенштейн: Правдивая история» (Frankenstein: The True Story) (1973)
 «Кристофер и ему подобные» (Christopher and His Kind) (1976) — экранизирован Джеффри Саксом в 2011
 «Мой Гуру и его ученик» (My Guru and His Disciple) (1980)
 «Октябрь» (October) (1980)
 «Дневники: 1939-1960» (Diaries: 1939–1960) изданы в 1996 году
 «Потерянные годы: Мемуары 1945-1951» (Lost Years: A Memoir 1945–1951) изданы в 2000 году
 «Кэтлин и Кристофер» (Kathleen and Christopher) (письма к матери, изданы в 2005 году))

См. также 
 «Крис и Дон. История любви» — документальный фильм о Кристофере Ишервуде и Доне Бакарди
 «Кристофер и ему подобные» — художественный фильм о жизни писателя в Берлине в 1930-е годы

Ссылки 
 Isherwood Exhibit at the Huntington
 The Paris Review Interview 
 LitWeb.net: Christopher Isherwood Biography
 Christopher Isherwood Foundation 
 Christopher Isherwood Collection  at the Harry Ransom Center at the University of Texas at Austin
 Where Joy Resides  An Isherwood Reader

Примечания 

Умершие от рака предстательной железы
Персоналии:Индуизм в США
Персоналии:Индуизм в Великобритании
Активисты ЛГБТ-движения в США
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Корпус-Кристи (Кембридж)
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Преподаватели Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе